Григорий Лазарев:
 Лазарев, Григорий Григорьевич — депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва
 Лазарев, Григорий Дмитриевич (1917—1979) — советский журналист, писатель, основоположник хантыйской литературы.
 Лазарев, Григорий Митрофанович (1907—1989) — советский актёр, народный актёр УССР.